Peneios eller Peneus kan syfta på:

 Peneios (flodgud) – en flodgud i grekisk mytologi även Peneus
 Peneios (Thessalien) – en flod i Thessalien i Grekland även Peneus
 Peneios (Peloponnesos) – en flod i Peloponnesos i Grekland